Абрамчу́к — прізвище. Утворене від антропоніму Абрам. Поширене у східній Європі: Польщі, Білорусі, Словаччині, Західній Україні, частково Росії. Також зустрічається полонізована форма Абрамчик.

Відомі носії 

 Абрамчук Вероніка Михайлівна (1958) — молдовський політик.
 Абрамчук Віталій Васильович (1983-2022) — майстер-сержант Державної прикордонної служби України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Абрамчук Ганна Іванівна (1958) — депутат Верховної Ради УРСР 6—9-го скликань.
 Абрамчук Дмитро Михайлович (2002—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Абрамчук Микола Іванович (1912–1974) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Абрамчук Олександр Петрович (1988—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Абрамчук Степан Васильович (1949) — митрополит Галицький, керуючий Івано-Франківською єпархією УАПЦ, священноархимандрит Спасо-Преображенського Угорницького монастиря.
 Абрамчук Федір Іванович (1948) — український механік, доктор технічних наук (1993), професор (1995).

Подібні прізвища в Україні 
Інші схожі прізвища, що поширені в Україні: Абрамейцев, Абрамен, Абраменко, Абраменков, Абраменя, Абрамец, Абрамець, Абрамкин, Абрамкін, Абрамко, Абрамков, Абрамов, Абрамович, Абрамовіч, Абрамовський, Абрамовських, Абрамовц, Абрамочкін, Абрамук, Абрамушкін, Абрамцев, Абрамцов, Абрамчаєв, Абрамчев, Абрамченко, Абрамченков, Абрамчик, Абрамчиков, Абрамьонок, Аврам, Авраменко, Авраменков, Аврамець, Аврамишин, Аврамич, Аврамкин, Аврамкін, Аврамко, Аврамков, Аврамов, Аврамович, Аврамогло, Аврамук, Аврамушкін, Аврамцев, Аврамцов, Аврамчев, Аврамченко, Аврамченков, Аврамчик, Аврамчиков, Аврамчук,